Holgersson est un patronyme suédois, dérivé du prénom Holger, et notamment porté par :
  (1941–), homme politique suédois ;
  (1979–), footballeur suédois ;
  (1976–), chanteuse lyrique soprano suédoise ;
 Markus Holgersson (1985–), footballeur suédois.